Rhizostoma är ett släkte av maneter som beskrevs av de Lamarck 1801. Rhizostoma ingår i familjen Rhizostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Lungmaneter
Rhizostoma